Анато́лий Ива́нович Волобу́ев (; 16 июня 1953, Ворошиловск, Луганская область, СССР) — советский футболист и украинский тренер. Заслуженный тренер Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Избирался депутатом Луганского областного совета. Работал вице-президентом и первым вице-президентом ПФЛ.

Игровая карьера 
Футболом начал заниматься в 1964 году в Алчевске. Первый тренер — Николай Петрович Гарибов. С 1969 года привлекался к тренировкам с главной командой города, а уже в следующем сезоне дебютировал в матчах среди команд класса «Б» в «Коммунарце». Далее выступал за клубы: «Шахтер» Кадиевка, «Горынь» Ровно, «Колос» Павлоград, «Мзиури» Гали, Грузия. В 1971 году в составе сборной Луганской области, будучи её капитаном, выигрывал Кубок Украины «Надежда». Карьеру завершил в 30 лет после травмы мениска.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры в 1983 году начал работать инструктором по физической культуре и спорту в тресте «Коммунарскстрой». Тренировал детей 4-х возрастных групп. В том же году на предприятии была организована взрослая футбольная команда «Строитель». Через два года эта команда начала выступать во второй лиге первенства области. В 1988 году «строителей» возглавил Волобуев. В 1989 году «Строитель» перешёл под юрисдикцию Коммунарского металлургического комбината, и по инициативе Волобуева команду, объединившуюся с «Коммунарцем» назвали «Сталь». В 1990 году эта команда завоевала право играть во второй лиге чемпионата СССР. Под руководством Волобуева алчевская «Сталь» прошла путь от чемпионата Украины среди команд коллективов физкультуры и до выступления в высшей лиге чемпионата Украины. В сезоне 2012/13 Волобуев был признал лучшим тренером ПФЛ.

С 2007 по 2009 год работал в луганской «Заре». Был приглашен на должность вице-президента по спортивной работе, но со временем сменил Александра Косевича на посту главного тренера.

Достижения 
«Сталь» (Алчевск)
 Победитель Первой лиги Украины (1): 2004/05
 Серебряный призёр Первой лиги Украины (1): 2012/13
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (2):   2009/10, 2010/11

Политическая деятельность 
В 2010 году по мажоритарному округу № 2 (город Алчевск) был избран в Луганский областной совет. Работал в постоянной комиссии областного совета по вопросам образования, науки, культуры, молодёжи и спорта.

Образование 
В 1986 году окончил Луганский педагогический институт. Квалификация — учитель физической культуры.

Семья 
Женат. Дочь Марина.

Награды 
Награждён почётными званиями «Заслуженный тренер Украины» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», Почётной грамотой Верховной Рады Украины, медалью «За труд и победу», высшей наградой ПФЛ — «Бриллиантовым знаком отличия». Почетный гражданин Алчевска.

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте FootBook.ru
 

Футболисты СССР
Футбольные тренеры Украины
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины
Выпускники Луганского национального университета
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Стаханов»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Космос» Павлоград
Игроки ФК «Зугдиди»
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Сталь» Алчевск
Почётные граждане Алчевска